Halbachse steht für:

 Halbachsen der Ellipse, die Verbindung vom Mittelpunkt zu Haupt- und Nebenscheitel bei einer Ellipse
 die Verbindung vom Mittelpunkt zu den Scheitelpunkten bei einer Hyperbel, siehe Hyperbel (Mathematik)
 Abschnitte der Bahnachse bei Keplerellipsen in der Astronomie

Siehe auch:

 Achse
 Hauptachse